Roeckerath ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Roeckerath (1879–1955), Landgerichtspräsident und Mitglied des Reichswirtschaftsgerichts
 Peter Joseph Roeckerath (1837–1905), Zentrumspolitiker und Bauunternehmer